„Сатурн“ за най-добър анимационен филм () е една от категориите на наградите „Сатурн“. Наградата е връчвана през 1979 и 1983 година, което я прави една от първите награди за анимация. Възстановена е на 29-ата церемония през 2003 година.

Победители и номинирани

2003 – 2009

2010 – 

Анимационен филм
Награди за най-добър пълнометражен анимационен филм